Koto Bangun (Tapung Hilir), een plaats in Indonesië
Koto Bangun (Kapur Ix), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing